Бодом — ряд названий.

 Бодом — озеро в Финляндии, расположено в городе Эспоо, в 22 км от Хельсинки.
  — финско-эстонский фильм ужасов 2016 года.

См. также 
 Убийства на озере Бодом
 Children of Bodom